William Shockley ist der Name folgender Personen:

* William Shockley (Schauspieler) (* 1963), amerikanischer Schauspieler
 William Bradford Shockley (1910–1989), US-amerikanischer Physiker und Nobelpreisträger